Púnic, relatiu o pertanyent als púnics o cartaginesos, un poble fenici establert al nord d'Àfrica.
 Guerres Púniques, guerres entre els púnics i els romans.
 Idioma Púnic, llengua pròpia dels púnics, considerada la mateixa llengua que el fenici.